Кубок Бельгії з футболу 2005–2006 () — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Бельгії. Володарем кубку вперше став Зюлте-Варегем.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 грудня 2005

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2005

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/8 лютого 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/8 березня 2006

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 березня/11 квітня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 березня/12 квітня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Бельгії на soccerway 
 Кубок Бельгії на rsssf  

2005–2006
Бельгія
Бельгія
2005 у бельгійському спорті
2006 у бельгійському спорті